Matic Boh, slovenski hokejist, * 17. maj 1991, Ljubljana.

Boh je kariero začel pri klubu HD HS Olimpija, od sezone 2006/07 slovenske lige pa je občasno igral za člansko moštvo HDD Tilia Olimpija. Z Olimpijo je v sezonah 2006/07 in 2011/12 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Sezono 2013/14 je začel pri klubu Team Jesenice, konec januarja 2014 pa je prestopil v HK Slavija, oba kluba igrata v ligi INL.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na enem svetovnem prvenstvu U18 in enem svetovnem mladinskem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 14
| 23
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4.27
|
|
| 0
| 8
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 6
| 18
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.27
|
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.00
|
|-
| HK Celje
| Slovenska ml. liga
| 08/09
|
| 27
| 27
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.19
|
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.00
|
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 9
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.73
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 2
| 13
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0.00
| 1.000
|
| 0
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 09
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.50
| .952
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| rowspan=3|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 09/10
|
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
| 3.76
| 
|
| 9
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.89
| 
|-
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 4.30
| 
|
| 1
| 
| 
| 
| 
| 
| 4.00
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 7.50
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 1
| 
| 
| 
| 
| 
| 11.21
| .818
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 0.00
| 1.000
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 1
| 
| 
| 
| 
| 
| 1.95
| .909
|
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.89
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 11
|
| 2
| 
|
|
|
|
| 2.40
| '''.913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 5
| 
| 
| 
| 
| 
| 3.39
| .869
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 22
| 
| 
| 
| 
| 
| 3.81
| .894 
|
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.53
| .936
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 4.00
| .882
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
|}

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HDD Jesenice
Hokejisti HK Slavija
Ljubljanski športniki